A válási statisztika azon tényezőket tanulmányozza, amelyek hatással vannak a válás kialakulására.

Módszertan

Források 
A válásokra vonatkozó információhoz általában hozzá tudunk jutni az egyes országok statisztikai hivatala által közzétett népszámlálási adatokból.

Mutatók

Nyers válási arány 
A válások egyik mutatója az 1000 főre vetített úgynevezett nyers válási arányszám. Ebből a számból általános képet kaphatunk a házasságról egy adott területen, de számításakor nem veszik figyelembe azokat az embereket, akik nem házasodhatnak. Például belevesznek olyan kiskorú gyerekeket, akik egyértelműen nem tartoznak a házasodó korú kategóriába. A módosított/pontosított válási arányszám egy ide kapcsolódó mérőszám, amely 1000 férjezett asszonyra vetíti a válások számát, azaz a nem házasok, például a kisgyerekek ki vannak hagyva ebből a mutatóból.

Válás-házasság arány 
Egy másik lehetséges mérőszám a válás-házasság aránya, vagyis az adott évben kötött házasságok és válások aránya (a nyers válási arány és a nyers házasodási arány viszonya). Például, ha egy adott térségben 550 válás és 1000 házasodás volt egy adott évben, akkor az arány 1 válás minden két házasságkötésre, vagyis 55%. Azonban ez a mérés két eltérő populációt vet össze: azokat, akik képesek házasodni és azokat, akik képesek elválni.

Tegyük fel, hogy egy közösségben 100000 házaspár van, és rajtuk kívül nagyon kevés további olyan ember, aki képes házasságra lépni (pl. a kora miatt). Ha ezren elválnak és ezren házasságra lépnek ugyanabban az évben, akkor a házasság-válás aránya 1:1. Ebből az arányból az emberek arra következtethetnek, hogy abban a közösségben nagyon instabilak a kapcsolatok, pedig a házas emberek száma mit sem változik. Ennek az ellenkezője is igaz: ha egy közösségben nagyon magas a házasulásra képes emberek száma, akkor akár 10000 házasságkötés is juthat 1000 válásra. Ebből a számból arra következtethet valaki, hogy nagyon stabil kapcsolatok vannak ebben a közösségben.

Továbbá a két arányszám azért sem összemérhető, mert a házasságok aránya egy adott évre vonatkozik, míg a válásoké egy több éven át tartó házasság kimenetelét vizsgálja. Ez nem egyenlő egy adott évben kötött azon házasságok számával, amelyek válással fognak végződni.

Hosszmetszeti vizsgálat 
Egy másik lehetséges módszer a válások arányának megítélésére egy adott számú házasság hosszmetszeti vizsgálata.

Válások aránya a világban

Források

Fordítás 

Demográfia
Család
Családjog
Házasság